Гаище — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гаище — деревня, Раковский сельсовет, Воложинский район, Минская область
 Гаище — деревня, Логойский сельсовет, Логойский район, Минская область
 Гаище — деревня, Хатежинский сельсовет, Минский район, Минская область